Вардим може да се отнася за:
 Вардим - село в Северна България, източно от Свищов;
 Вардим - дунавски остров, третият по големина от принадлежащите на България;
 Малък Вардим – по-малък дунавски остров, разположен източно от остров Вардим.